Marienborn bezeichnet:

Orte:
 Kaan-Marienborn, Stadtteil von Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Mainz-Marienborn, Stadtteil von Mainz, Rheinland-Pfalz
 Marienborn, Ortsteil der Gemeinde Sommersdorf, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Marienborn (Seibersbach), Wohnplatz der Ortsgemeinde Seibersbach, Landkreis Bad Kreuzbach, Rheinland-Pfalz

Klöster:

ein Denkmal:
 Marienborn (Denkmal), Denkmal in Neuss, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen; von Joseph Hammerschmidt

Siehe auch:
 Marienbrunn